Аранча Санчес Вікаріо виграла титул, перемігши у фіналі Магі Серна з рахунком 6–3, 6–1.

Сіяні гравчині 
Сіяну чемпіонку виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

  Аранча Санчес Вікаріо (переможниця)
  Чанда Рубін (2-ге коло)
  Магі Серна (фінал)
  Сільвія Фаріна-Елія (півфінал)
  Сільвія Талая (півфінал)
  Анхелес Монтоліо (2-ге коло)
  Ріта Гранде (1-ше коло)
  Марта Марреро (2-ге коло)

Сітка

Посилання 
 Porto Open 2001 Draw 

2001
Одиночний розряд
2001 у португальському спорті